Военно-морские силы Венесуэлы, официально — Национальные боливарианские военно-морские силы () — один из четырёх видов национальных вооруженных сил Венесуэлы. Им порученно «обеспечивать морскую оборону и исполнение Конституции и законов, сотрудничать в поддержании внутреннего правопорядка и активно участвовать в национальном развитии, с целью гарантировать независимость, суверенитет и целостность водных пространств Нации».

История 
Военно-морские силы Венесуэлы были созданы в XIX веке. Использование вооружённых кораблей имело место в ходе войны за независимость испанских колоний в Южной Америке (официальной датой создания флота считается 24 июля 1823 года). В 1903 году военный флот состоял из 11 кораблей, вооруженных 13 артиллерийскими орудиями.

В 1934 году на верфи в Пуэрто-Кабельо были построены несколько бронеавтомобилей "Тортуга" на шасcи грузовиков "Ford", которые передали на вооружение частей военно-морского флота.

Во время второй мировой войны военные расходы страны и численность войск были увеличены. В 1943 году на основе роты береговой охраны была создана рота морской пехоты (1.ª Compañía de Infantería de Marina), 11 декабря 1945 года переформированная в батальон морской пехоты. 

В 1954 году в Италии были куплены шесть эсминцев типа "Almirante Clemente".

В 1969 году ВМС насчитывали около 6 тыс. человек (из них 2,5 тыс. - в морской пехоте) и около 50 кораблей (3 эскадренных миноносца, 1 подводная лодка, 6 сторожевых кораблей и др.). В 1982 году в Южной Корее были заказаны и в 1984 году получены четыре 4070-тонных десантных судна типа "Alligator" (после зачисления в состав флота получивших наименование "Capana").

В 2004 году в составе военно-морских сил имелось 15 боевых кораблей, 55 катеров и 8 вспомогательных судов, а также три эскадрильи морской авиации (9 боевых самолётов, 5 боевых вертолетов, 13 самолетов и вертолетов вспомогательной авиации).

В 2005 году численность ВМС Венесуэлы составляла 18300 человек (включая 7800 в морской пехоте, 1000 в береговой охране, 500 в морской авиации и 4000 военнослужащих срочной службы).

Современное состояние 
ВМС Венесуэлы организационно включают штаб, флот, морскую пехоту, военно-морскую авиацию, береговую охрану и характеризуются «как современные военно-морские силы среднего размера с ограниченными океанскими способностями».

Дивизион подводных лодок 

 Место базирования: Пуэрто-Кабельо.

2 дизель-электрические подводные лодки типа 209:

 S-31 «Sábalo»
 S-32 «Caribe»

Дивизион фрегатов 

 Место базирования: Пуэрто-Кабельо.

6 ракетных фрегатов класса «Lupo»:

 F-21 «Mariscal Sucre»
 F-22 «Almirante Brión»
 F-23 «General Urdaneta»
 F-24 «General Soublette»
 F-25 «General Salóm»
 F-26 «Almirante García»

Дивизион сторожевых кораблей 

 Место базирования: Пунто-Фихо.

3 ракетных патрульных катера типа «Vosper 37m.»/класс «Federación»:

 PC-12 «Federación»
 PC-14 «Libertad»
 PC-16 «Victoria»

3 артиллерийских патрульных катера типа «Vosper 37m.»/класс «Constitución»:

 PC-11 «Constitución»
 PC-13 «Independencia»
 PC-15 «Patria»

Дивизион десантных и вспомогательных кораблей 

 Место базирования: Пуэрто-Кабельо.

4 больших десантных корабля типа LST/класс «Capana».
 T-61 «Capana»
 T-62 «Esequibo»
 T-63 «Goajira»
 T-64 «Los Llanos»

1 корабль снабжения типа «Ciudad Bolívar».
 T-81 «Ciudad Bolívar»

1 океанографическое судно класса «Punta Brava».
 BO-11 «Punta Brava»

1 парусный учебный корабль типа «Bricbarc» / «Simón Bolívar».
 BE-11 «Simón Bolívar»

Пункты базирования 
 ВМБ Каракас — штаб ВМС
 ВМБ Пуэрто-Кабельо
 ВМБ Пунто-Фихо
 ВМБ Пуэрто де Хиерро
 ВМБ Ла Оркила
 ВМБ Туриамо
 ВМБ Эль-Ампаро
 ВМБ Сьюдад-Боливар
 ВМБ Маракаибо
 ВМБ Ла-Гуайра

Боевой состав

Военно-морской флот

Береговая охрана

Морская авиация

Морская пехота

Техника и вооружение

Морская авиация 

Данные о технике и вооружении Авиации ВМС Венесуэлы взяты со страницы журнала Aviation Week & Space Technology.

Морская пехота

Береговые ракетные комплексы
Береговые ракетные комплексы «Бал-Э»2 комплекса, 8 СПУ.

Префикс кораблей и судов 
Корабли и суда ВМФ Венесуэлы имеют префикс AB ( — Боливарианский Флот).

Флаги кораблей и судов

Флаги должностных лиц

Знаки различия

Адмиралы и офицеры

Подофицеры

Старшины и матросы

Примечания

Литература 
 Ю. Кравченко. Корабельный состав ВМС некоторых капиталистических государств (без стран НАТО) // «Зарубежное военное обозрение», № 2, 1989. стр.72-74

Ссылки 
 Официальная страница ВМС Венесуэлы